L´histoire a retenu l´existence de deux rois francs du nom de Gennobaud :
 Gennobaud au ,
 Gennobaud († 388) au .
 Saint Gennobaud († 550), premier évêque de Laon, consacré par Saint Rémi en 499